Wanrong () – gmina aborygeńska () powiatu Hualian, położonego na Tajwanie, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Wanrong w 2016 roku liczyła 6440 mieszkańców – 3041 kobiet i 3399 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 2090, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,08 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Hualian